Erodiano è il nome di alcuni personaggi del mondo classico:

Elio Erodiano – grammatico
Erodiano – storico
Settimio Erodiano – usurpatore romano